Kelly Anne McCormick (Anaheim, Estados Unidos, 13 de febrero de 1960) es una clavadista o saltadora de trampolín estadounidense especializada en trampolín de 3 metros, donde consiguió ser subcampeona olímpica en 1984.

Carrera deportiva

En las Olimpiadas de Los Ángeles 1984 ganó la medalla de plata en los saltos desde el trampolín de 3 metros, y cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de 1988 celebrados en Seúl (Corea del Norte) ganó la medalla de bronce en la misma prueba, con una puntuación de 533 puntos, tras las chinas Gao Min (oro con 580 puntos) y Li Qing (plata con 534 puntos).

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Anaheim
Saltadores de Estados Unidos